Nicușor este un nume de botez românesc, diminutiv pentru Nicu, care se poate referi la:

 Nicușor Constantinescu (politician)
 Nicușor Constantinescu (regizor)
 Nicușor Dan
 Nicușor Eșanu
 Nicușor Păduraru
 Nicușor Predescu
 Nicușor Ruiu

Vezi și 
 Nicu (nume)
 Nicolae (nume)

Nume de familie românești